Weißer Schwan oder Zum weißen Schwan ist eine Bezeichnung für:

 Apotheke zum weißen Schwan, Berlin, seit 1701
 Gasthaus Weißer Schwan, ehemaliges Gasthaus in Peine, Niedersachsen, 1595/1600 errichtet
 Zum weißen Schwan (Braubach), Gasthaus
 Zum weißen Schwan (Velten), Gasthaus
 Zum weißen Schwan (Weimar), Gasthaus
 Hotel zum Schwan, vormalig genannt Haus Zum Weißen Schwan am Steinweg in Frankfurt am Main